Ströck ist der Name folgender Unternehmen:

 Ströck-Brot, österreichische Bäckerei

Ströck ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ströck (1902–1971), rumänisch-ungarischer Fußballspieler
 Ștefan Ströck (* 1901), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Störck
 Strock